Existen dos montes llamados Aoba en Japón:

 El monte Aoba (Sendai), cercano a la ciudad de Sendai.
 El monte Aoba (Maizuru), volcán cercano a la ciudad de Maizuru.